Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2000—2001 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2000/01 брали участь 18 команд. Турнір проходив з 7 вересня 2000 року по 6 квітня 2001 року.

Формат 
18 команд на першому етапі зустрічались двічі кожна з кожною. На другому етапі у трьох групах провели ще по 10 матчів. Найкращі вісім клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Другий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Бомбардири

Плей-оф

Чвертьфінали 
 Металург (Мг) — Мечел 3:0 (5:1, 5:0, 3:2)
 Нафтохімік — Сєвєрсталь 1:3 (3:2, 0:3, 1:2, 3:4)
 Авангард — Лада 3:2 (1:2 Б, 4:1, 2:0, 1:2, 3:0)
 Ак Барс — Локомотив (Я) 1:3 (2:0, 3:4 ОТ, 1:2, 1:4)

Півфінали 
 Металург (Мг) — Сєвєрсталь 3:0 (6:2, 7:5, 1:0)
 Авангард — Локомотив (Я) 3:2 (1:0, 3:4 От, 2:5, 2:0, 5:0)

Матч за 3 місце 
 Локомотив (Я) — Сєвєрсталь (0:1, 2:2)

Фінал 
 Металург (Мг) — Авангард 4:2 (5:2, 4:3, 3:5, 5:6, 5:2, 3:1)

Усі зірки  
Нападники: Олександр Гольц — Андрій Разін — Равіль Гусманов
Захисники: Дмитро Красоткін — Олег Шаргородський
Воротар: Вадим Тарасов

Посилання 
 Архів 2000/01 
 Чемпіонат Росії 2000/01 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія